Criminoso

Cinema
 Outside the Law (1921) — filme policial mudo exibido no Brasil como Fora da Lei
 Fora da Lei (2010) — filme policial argelino indicado ao Oscar

Outros usos
 Fora da Lei (canção) — gravada por Ed Motta
 Fora da Lei (revista) — publicação portuguesa

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de literatura